Le mot corner, un anglicisme qui signifie , peut désigner :
 corner, une manipulation de marché en finance ;
 corner, le nom des angles du terrain de football, et également des tirs effectués depuis ces derniers ;
 Corner, est le nom d'un single produit par Blue Stahli, et sorti en 2010;

Le verbe corner signifiait qu'il fallait jouer au cor une musique annonçant le début du repas ou l'enchaînement des plats : par exemple le "corner l’eau" pour se laver les mains, le corner l'assiette annonçant les différents services.

Patronyme 

 
 Famille Corner Famille praticienne de Venise ayant donner 4 doges et plusieurs cardinaux. 
 Chris Corner (né en 1974), un musicien britannique ;
 Edred John Henry Corner (1906–1996), un botaniste et mycologue britannique ;
 Harry Corner (1874-1938), un joueur de cricket britannique ;
 Philip Corner (né en 1933), un musicien américain ;
 Thomas Cromwell Corner (1865-1938), peintre américain.

Toponymes 

 Ascot Corner, une municipalité du Québec.
 Cameron's Corner, en Australie.
 Murray Corner, un village canadien.
 Sunny Corner, un village canadien.
 Sussex Corner, un village canadien.
 Rivière Corner, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans le district de Cochrane, en Ontario, au Canada.
 Partie de nom de ville aux États-Unis voir

Musique 

 Children's Corner, une suite pour piano de Claude Debussy ;
 On the Corner, un album de Miles Davis enregistré en 1972 ;
 The Complete On The Corner Sessions, un coffret de Miles Davis ;
 He Has Left Us Alone but Shafts of Light Sometimes Grace the Corner of Our Rooms..., un album de A Silver Mt. Zion ;
 The Silent Corner and the Empty Stage, un album de Peter Hammill ;

voir aussi 
 American Corner ;
 Carefree Corner ;
 Corner with Love ;
 LittleCorner ;
 Old Corner Bookstore ;
 The Shop Around the Corner ;
 Speakers' Corner ;
 Street Corner Society ;
 Tysons Corner Center ;